Württemberg, territori independent al sud-oest de l'actual Alemanya i que ocupava la major part de l'actual estat de Baden-Württemberg
 Comtat de Württemberg, (1083–1495) comtat del Sacre Imperi Romanogermànic
 Ducat de Württemberg, (1495–1803) ducat del Sacre Imperi Romanogermànic
 Electorat de Württemberg, (1803-1806) electorat del Sacre Imperi Romanogermànic
 Regne de Württemberg, (1806-1918) regne de la Confederació del Rin i la Confederació d'Alemanya, que més tard es va convertir en part de l'Imperi Alemany
 Estat Lliure Popular de Württemberg, (1918-1945) estat part de la República de Weimar i de l'Alemanya nazi
 Gau de Württemberg-Hohenzollern, (1933-1945) divisió de l'Alemanya nazi
 Württemberg-Baden, (1945-1945) estat de la República Federal d'Alemanya
 Württemberg-Hohenzollern, (1945-1945) estat de la República Federal d'Alemanya
 Baden-Württemberg estat federal d'Alemanya des del 1952
 Gran Premi de Baden-Württemberg de motociclisme